Poyatos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Poyatos (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Poyatos (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar